2 miejscowości w Polsce: 

 Węgrzce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko 
 Węgrzce – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zielonki 

Zobacz też: Węgrzce Wielkie